Brotense – abitanti di Brotas de Macaúbas
Brotense – abitanti di Brotas
Brotense – abitanti di Santo Amaro das Brotas